Kurator, eller curator kan syfta på
Från latinska cura, "omsorg") har grundbetydelsen ombesörjare eller uppsyningsman.

 Curator (romarriket) – ämbetsman i Romarriket
 Curator Curatorum –  ordförande och heltidsarvoderad i kuratorskonventet i Uppsala
 Kurator (akademisk) – en titel för personerna i en studentnations ledning
 Kurator (internet) – en person eller ett team jobbar med att hitta relevant innehåll 
 Kurator (socialt arbete) – ett yrke som innehas av socionomer och beteendevetare inom sjukvård eller skola
 Kurator (utställning) – en benämning för en organisatör av utställningar
 Kurator (ämbetsman) – en äldre ämbetsmannaroll i Preussen och Lund
 Kurator – föra annans intressen enligt förordnande av myndighet eller i varje fall av annan än rättsintressenten själv, se kuratel 
 Kuratorskollegiet – ett samarbetsorgan mellan tolv av Lunds studentnationer